Сергей Владимирович Кузнецов: Кузнецов, Сергей Владимирович (род. 1978) — российский футболист и судья.
 Кузнецов, Сергей Владимирович (род. 1985) — российский футболист.